Scamandre est un dieu fleuve de la mythologie grecque qui combat durant la guerre de Troie.
 Le Scamandre est le nom antique du fleuve correspondant à cette divinité, aujourd'hui appelé Karamenderes en turc.
 L'étang de Scamandre est un étang situé dans le département du Gard, en France.
 La réserve naturelle régionale du Scamandre est une réserve naturelle régionale située aux abords de cet étang.
 Scamandre est un taureau cocardier de race camarguaise.

 Scamander est une ville de Tasmanie, en Australie.
 Skamander est un groupe de poètes expérimentaux polonais actif durant l'entre-deux-guerres.